Das Mixed der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahresgewinner waren Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor. Lichowzewa trat jedoch nicht an, Daniel Nestor spielte mit Zheng Jie und schied gleich in der ersten Runde aus. Den Sieg konnten die Chinesin Sun Tiantian und der Serbe Nenad Zimonjić für sich verbuchen.

Preisgelder 
Bei den Australian Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 305 kB) (englisch)

Einzelnachweise 

Mixed
2008